Finalspelet i Players Tour Championship 2010/2011 (PartyCasino.com Players Tour Championship Grand Finals) var en rankingturnering i snooker som spelades 16–20 mars 2011 i Dublin, Irland.

Format
De 24 spelare som presterat bäst resultat (baserat på inspelade prispengar) i Players Tour Championship 2010/2011 och Euro Players Tour Championship 2010/2011 kvalificerade sig till finalspelet. Rankingpoäng delades ut i turneringen: 3000 poäng till segraren, och därefter poäng i fallande skala till övriga deltagare (se rankingpoäng). Till skillnad från de 12 deltävlingarna sändes finalspelet i TV.

Händelser i samband med turneringen
Stephen Maguire lämnade walk over i sin match i första omgången mot Stuart Bingham, eftersom hans hustru skulle föda barn. Bingham blev därmed direktkvalificerad för åttondelsfinalen.

Resultat

Kvalificering för finalspelet 
De 24 spelare som spelat in mest pengar (pund i PTC-tävlingarna, euro i EPTC-tävlingarna) och dessutom deltagit i minst 3 PTC-deltävlingar och 3 EPTC-deltävlingar kvalificerade sig för finalspelet. De åtta spelarna som toppade pengalistan får stå över första omgången och går direkt in i åttondelsfinalen, medan övriga 16 spelare möts i första omgången. Notera att John Higgins och Ding Junhui inte hade deltagit i tillräckligt många deltävlingar för att kvalificera sig för finalspelet, Higgins på grund av avstängning och Ding på grund av visumproblem.

Externa länkar

Källor

Players Tour Championship
2011 i Irland
Sportevenemang i Dublin
Players Tour Championship
Internationella sportevenemang i Irland
Dublin under 2000-talet

zh:2010-2011斯诺克球员巡回赛#总决赛